Unterseeboot 77 ou U-77 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 77, de type UE I, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1916 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-77, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui s’est rendu le , démolià Swansea en 1922.
UC-77, un sous-marin de type UC II, lancé en 1916 et qui a été coulé le .
L'Unterseeboot 77, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940